Шквал — різке посилення швидкості вітру протягом короткого проміжку часу на тлі слабкого вітру або штилю.

Озброєння 
 Шквал — український уніфікований бойовий модуль з автоматичною гарматою.
 Шквал — радянська швидкісна підводна торпеда.
 Шквал — авіаційний оптико-телевізійний прицільний комплекс.

Мистецтво 
 «Шквал» — радянський художній фільм 1958 року знятий на Алма-Атинській кіностудії.
 «Шквал» — ілюстрований громадсько-політичний і літературний двотижневик що виходив в Одесі наприкінці 1920-х років.